Horath steht für:

 Horath, eine Gemeinde im Kreis Bernkastel-Wittlich
 Horath (Sprockhövel, Wuppertal), eine Siedlung im Ennepe-Ruhr-Kreis und Wuppertal

Horath ist der Familienname folgender Personen:

 Thury Horath (* 1948), Schweizer Ländlermusikant